Une séquence est une série d'éléments mis et traités les uns à la suite des autres.

Le terme peut faire référence à :

Série d'éléments 
 Séquence, une pièce liturgique catholique chantée, rattachée au répertoire grégorien ;
 séquence, au cinéma, une unité de lieu dans le découpage d'un film ;
 séquence, en informatique et en mathématiques, un anglicisme pour « suite » ;
 séquence biologique, la composition d'une macromolécule biologique ;
 séquence génétique, dans le cas particulier des acides nucléiques ARN ou ADN,
 séquence des acides aminés dans les protéines (structure primaire) ;
 séquence, terme utilisé en narratologie ;
 séquence pédagogique, programmation d'un ensemble de séances permettant de moduler les apprentissages scolaires ;
 séquence en géologie, une unité stratigraphique.

Art contemporain 
 , une biennale d'art contemporain à Reykjavik en Islande

Littérature 
 Séquences, un recueil de poèmes de Blaise Cendrars paru en 1913
 Séquences, une maison d'édition française fondée en 1982 par Jean-Pierre Moreau et fermée en 2008

Cinéma et télévision 
 Séquences, une revue de cinéma québécoise fondée en 1955
 Sequence, un film canadien écrit, produit et réalisé par David Winning en 1980
 Séquence SDP, une société de production télévisuelle française fondée en 1988 par Carlo Nataloni
 , une revue de cinéma britannique fondée en 1947

Musique 
 Séquence pour voix, batterie et divers instruments est une œuvre composée par Jean Barraqué en 1950-1955.
 Séquences, œuvres de Marc-Antoine Charpentier.
 The Sequence, trio de hip-hop féminin américain.

Jeu vidéo 
 The Sequence, un jeu vidéo sorti en 2015.

Voir aussi